Santiago Atitlán kan syfta på följande platser:

Guatemala 

 Municipio de Santiago Atitlán, kommun 
 Santiago Atitlán (ort), Departamento de Sololá,

Mexiko 

 Santiago Atitlán (kommun), Oaxaca,